Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-de-Fátima car consacrées à la Sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame de Fátima :

 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Benguela en Angola,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Menongue en Angola,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima d’Imperatriz au Brésil,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Jardim au Brésil,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Naviraí au Brésil,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Paulo Afonso au Brésil,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Muyinga au Burundi,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Ngozi au Burundi,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima d’Éséka au Cameroun,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima d’Héliopolis en Égypte,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima d’Hanamakonda en Inde,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima d’Udaipur en Inde,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Karaganda au Kazakhstan,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Nampula au Mozambique,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Jos au Nigeria,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Kano au Nigeria,
 la cathédrale Notre-Dame-de-Fátima de Makeni au Sierra Leone.

Voir aussi 
 
 
 

NotreDameFátima
~NotreDameFátima